Енди Мари је успео да одбрани титулу и други пут освоји овај турнир. У финалу је победио Ендија Родика резултатом 6:4, 6:2.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе
 Главни жреб - Доха 2009.

Отворено првенство Катара у тенису 2009.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно